Gump steht für:

 Ferdinand Gump (1844–1873), einer der beiden Donaumoosräuber
 Forrest Gump, Roman- und Filmfigur

Siehe auch:
 Gumpe
 Gumpp
 Kump